El nombre de Diego Medrano puede referirse a las siguientes personas:
 Diego Medrano y Treviño (1784 – 1853), militar, político y ensayista español.
 Diego Medrano Fernández (1978- ), novelista, poeta y ensayista español.